

Patronyme 
 Françoise de Boussu,  abbesse de l'abbaye de la Cambre.
 Seigneur de Boussu: voir Maison de Hénin-Liétard

Toponymie 
 Boussu, commune francophone de Belgique située en Région wallonne (province de Hainaut)
 Boussu-en-Fagne, section de la ville belge de Couvin située en Région wallonne (province de Namur)
 Boussu-lez-Walcourt, section de la commune belge de Froidchapelle située en Région wallonne (province de Hainaut)

Homonymie de toponyme